

Persone 
 Allen Leech (1981) – attore irlandese
 Faith Leech (1941-2013) – nuotatrice australiana
 John Leech (1817-1864) – illustratore inglese
 Margaret Leech (1893-1974) – storica e scrittrice statunitense
 Mick Leech (1948) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese
 William John Leech (1881-1968) – pittore irlandese

Altro 
 Leech – personaggio della linea di giocattoli Masters of the Universe
 Rex Leech – personaggio immaginario nell'Universo DC 
 Roxy Leech – personaggio immaginario nell'Universo DC